Pepperbox (englisch für: Pfefferstreuer) steht für:

 Vor- und Sonderform eines Maschinengewehrs: der Bündelrevolver (siehe auch Gatling)
 Markenname für einen Laptop-Computer, welcher für Musikanwendungen konzipiert wurde
 Synthesizer-Hit der siebziger Jahre: "Pepperbox" von The Peppers (Frankreich)